Hablützel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hablützel (* 1931), Schweizer Fotograf, Grafiker, Werber, Designberater, Redaktor, Buchautor und Ausstellungsgestalter
 David Hablützel (* 1996), Schweizer Snowboarder
 Gianna Hablützel-Bürki (* 1969), Schweizer Degen-Fechterin